Broun ist ein englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist die englische Entsprechung des deutschen Namens Braun. Viele Träger gehören dem schottischen Clan Broun an.

Varianten 
 Brown, Browne

Namensträger 
 Heywood Broun (1888–1939), US-amerikanischer Sportjournalist und Kritiker
 Howard Broun (1947/1948), neuseeländischer Squash- und Tennisspieler
 James Broun-Ramsay, 1. Marquess of Dalhousie (1812–1860), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons und Vizekönig von Indien
 John Allan Broun (1817–1871), britischer Naturwissenschaftler
 Maurice Broun (* 1906), US-amerikanischer Ornithologe und Botaniker
 Paul Broun (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Broun (1838–1919), schottischer Soldat in der britischen Armee, Major und Entomologe (Insektenkundler) in Neuseeland
 Wayne Broun (* 1952), schottischer Clan Chief

Familienname
Englischer Personenname